Leo Juhani »Leksa« Kinnunen, finski dirkač Formule 1, * 5. avgust 1943, Helsinki, Finska, † 26. julij 2017.

Debitiral je v sezoni 1974, ko se mu je na šestih Velikih nagradah uspelo kvalificirati le na dirko za Veliko nagrado Švedske, kjer je odstopil v osmem krogu zaradi odpovedi motorja.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| 
! AAW Racing Team
! Surtees TS16
! Ford V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ŠPA
|bgcolor="#FFCFCF"| BELDNQ
| MON
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
| NIZ
|bgcolor="#FFCFCF"| FRADNQ
|bgcolor="#FFCFCF"| VBDNQ
| NEM
|bgcolor="#FFCFCF"| AVTDNQ
|bgcolor="#FFCFCF"| ITADNQ
| KAN
| ZDA
| -
| 0
|}

Sklici

Finski dirkači
Finski vozniki Formule 1
Privatniki Surteesa Formule 1